Niemcy:
 Neuwerk – wyspa
 Neuwerk – dzielnica Hamburga
 Neuwerk – dzielnica Mönchengladbachu

Inne:
 Neuwerk – klasztory
 Neuwerk – statek